Ion Gheorghe Duca kan syfta på följande:
 Ion Duca, rumänsk politiker, mördad 1933

Geografi

Bulgarien 

 General-Tosjevo, ort, Dobritj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar